Laolestes is een geslacht van uitgestorven dryolestide zoogdieren. Fossiele overblijfselen zijn bekend uit de Morrison-formatie in de stratigrafische zones vijf en zes uit het Laat-Jura van Portugal en het Vroeg-Krijt van Wadhurst Clay uit het Verenigd Koninkrijk.

Beschrijving 
Alleen bekend om een skelet dat gedeeltelijk afkomstig is uit de Utah-formatie, wordt Laolestes beschouwd als een dier dat heel dicht bij de oorsprong van echte zoogdieren ligt. Het uiterlijk van dit dier was vergelijkbaar met dat van de meeste zoogdieren uit het Mesozoïcum: klein en behendig, die insecten aten en nachtelijke gewoonten hadden als Adelobasileus.

Uitgestorven zoogdieren